Les Cabannes (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Les Cabannes (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Cabannes (Delta Rodanu) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże

it:Cabannes